Bruno Brokken – ex saltatore in alto belga
 Corry Brokken – cantante, conduttrice televisiva e giudice olandese
 Jan Brokken – scrittore e giornalista olandese
 Hans Brokken – storico ed archivista olandese